Translation kan syfta på:

 Translation (matematik), en isometri i ett euklidiskt rum 
 Translation (biologi), det steg i en levande cells proteinsyntes där den genetiska koden översätts till rätt sekvens aminosyror
 Translation (fysik)
 Skrinläggning, överföring av ett helgons reliker från graven till ett relikskrin

Se även
 Översättning, överföring av text från ett språk till ett annat
 Translationell forskning